Linsen  steht für:

 Linsen, eine Pflanzengattung
 Linsen (Waltenhofen), Dorf in der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kontaktlinsen, eine Sehhilfe, siehe Kontaktlinse
 Lędzina (ehemals Linsen im Landkreis Militsch, Niederschlesien), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Krośnice

Linsen ist der Familienname von:
 Jan Linsen (1602/03–1635), holländischer Maler
 Ludwig Linsen (1810–1858), deutscher Kupferstecher

Siehe auch:
 Linse
 Linssen
 Linzen